Крутой Верх — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутой Верх — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Крутой Верх — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Крутой Верх — посёлок в Воловском районе Тульской области.